Эдвард («Эдди») Данбар (; род. , Бантир,
Ирландия) — ирландский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Мирового тура «».

Достижения 

 2013
 1-й  Чемпион Ирландии — Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й Тур Ирландии (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 3 и 6
 2014
 1-й  Чемпион Ирландии — Групповая гонка (юниоры)
 3-й Чемпионат Ирландии — Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й  Тур Уэльса (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 2 и 5
 1-й Тур Ирландии (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 2-й Трофей Карлсберга (юниоры) — Генеральная классификация
 2015
 1-й  Чемпион Ирландии — Групповая гонка 
 2-й Чемпионат Ирландии — Групповая гонка
 2-й Чемпионат Ирландии — Индивидуальная гонка
 2-й Чемпионат Ирландии — Индивидуальная гонка 
 9-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка 
 2016
 1-й  Чемпион Ирландии — Индивидуальная гонка 
 2-й Чемпионат Ирландии — Индивидуальная гонка
 4-й An Post Rás — Генеральная классификация
 1-й — Этап 7
 6-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка 
 9-й Чемпионат мира — Индивидуальная гонка 
 2017
 1-й Тур Фландрии U23
 2-й Le Triptyque des Monts et Châteaux — Генеральная классификация
 3-й Trofeo Città di San Vendemiano 
 5-й Вольта Алентежу — Генеральная классификация
 5-й Clássica da Arrábida
 6-й Gran Premio Palio del Recioto
 2018
 4-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 5-й Вольта Лимбург Классик
 8-й Тур Йоркшира — Генеральная классификация
 8-й Тур де л’Авенир — Генеральная классификация
 8-й Мемориал Марко Пантани

Примечания

Ссылки 
 Данбар, Эдвард  на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Ирландии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года